Георге Сион (Gheorghe Sion; 1822—1892) — молдавский, позднее румынский , ,  и мемуарист; академик.

Биография

За стихотворение «Viitorul», направленное против России, был удалён со службы; в 1848 году ушел в Трансильванию, где принимал участие в национальной борьбе румын (см.  и Революции 1848 года в Дунайских княжествах).

В Бухаресте основал «Revista Carpaților» (1860); стал титулярным членом Румынской академии (1868). Вместе с Василе Урекя публиковал «Transacțiuni literare și științifice» (с 1872).

Творчество 
Кроме переводов, имевших огромное значение для румынской литературы и языка, Сиону принадлежат:
 сборники стихов:
 «Ceasurile de mulţămire» (1843);
 «Din poesiile mele» (1857);
 «101 fabule» (1869);
 драма «La Plevna»,
 комедия «Candidat şdeputat»,
 очерки «Suveniri contemporane» (1888).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Aurel Sasu. Dicționarul biografic al literaturii române, vol. II, p. 572. Pitești: Editura Paralela 45, 2004. ISBN 973-697-758-7

Румынские поэты
Мемуаристы Румынии
Члены Румынской академии